Türkiye 1. Ligi 1981/82 was het vierentwintigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Na 15 jaar werd Beşiktaş JK weer eens kampioen: de club vierde haar vierde titel, met slechts één punt voorsprong op de onttroonde titelhouder.

Aan een opvallende reeks van de onttroonde kampioen Trabzonspor kwam op de 18de speeldag van de competitie een abrupt einde: vanaf de 7de speeldag in het seizoen 1975/76 had de club geen enkele wedstrijd in het eigen Hüseyin Avni Akerstadion meer verloren. De reeks van 99 thuiswedstrijden zonder thuisnederlaag is nog steeds goed voor een wereldrecord.

Terwijl Fenerbahçe SK weer opklom naar de derde plek, beleefde die andere grootmacht uit İstanbul, Galatasaray SK ditmaal het zwartste seizoen uit haar bestaan: de club belandde uiteindelijk op de elfde plaats, maar door regerend bekerhouder MKE Ankaragücü in de finale te verslaan, won Cimbom wel voor de zevende maal de nationale beker.

Vanwege de bekerwinst van MKE Ankaragücü in 1981 en de daaraan gekoppelde, door politieke motieven ingegeven promotie, bestond de competitie dit seizoen uit 17 ploegen. Van de vier promovendi wisten Göztepe SK en Diyarbakırspor het niet te bolwerken: na één seizoen was het hernieuwde avontuur in de Süper Lig alweer voorbij. Debutant Sakaryaspor uit Adapazarı eindigde verrassend op een vijfde plek en het al eerder genoemde MKE Ankaragücü op de zevende.

Kaart

Eindstand 1981/82

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1981/82

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Göztepe SK (kampioen A Grubu 1. Lig 1980/81)
 Sakaryaspor (kampioen B Grubu 1. Lig 1980/81)
 Diyarbakırspor (kampioen C Grubu 1. Lig 1980/81)
 MKE Ankaragücü (bekerwinnaar 1981)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Çaykur Rizespor (nummer 14 Süper Lig 1980/81)
 Mersin İdman Yurdu SK (nummer 15 Süper Lig 1980/81)
 Orduspor (nummer 16 Süper Lig 1980/81)

Topscorers 1981/82

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1981/82